Pontós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pontós (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Pontós (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar